De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1998 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 5 juli 1998 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Groot-Brittannië